Il doppio del torneo di tennis Calabasas Pro Tennis Championships 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Amer Delić e Bobby Reynolds che hanno battuto in finale Zbynek Mlynarik e Glenn Weiner 7-5, 7-64.

Teste di serie 

 Amer Delić /  Bobby Reynolds (Campioni)
 Rajeev Ram /  Eric Taino (primo turno)

 Goran Dragicevic /  Jan-Michael Gambill (quarti di finale)
 Harel Levy /  Noam Okun (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Calabasas Pro Tennis Championships 2005